N-klass kan avse:

 J, K- och N-klass (jagare) – en brittisk fartygsklass bestående av jagare i Royal Navy
 NZR N-klass – en klass av ånglokomotiv som användes av New Zealand Railways Department och Wellington and Manawatu Railway
SECR N-klass – en typ av ånglokomotiv designad 1914 för användning vid South Eastern and Chatham Railway (SECR)
 Victorian Railways N-klass, ånglokomotiv 
 Victorian Railways N-klass (diesel) – ånglokomotiv